Naravelia är ett släkte av ranunkelväxter. Naravelia ingår i familjen ranunkelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ranunkelväxter
Naravelia